George Wheler peut faire référence à :

 George Wheler (1650–1723),  voyageur et écrivain anglais
 George Wheler (1836–1908), homme politique et propriétaire terrien canadien

Voir aussi